Carlos Lampe, calciatore boliviano
John Frederick Lampe, musicista tedesco
Maciej Lampe, cestista polacco
Roderick Lampe, calciatore arubano

Altri progetti